Тамуин има више значења:

 Општина Тамуин (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тамуин (Тамуин, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику